Това е списък на най-възрастните хора в историята, проверени през Gerontology Research Group.

100-те най-възрастни жени

100-те най-възрастни мъже

Бележки 

Списъци на хора

Вижте също 
 Списък с най-възрастните хора в България